Rubella Ballet — британская рок-группа, образованная в 1979 году в Лондоне, Англия, и исполняющая анархо-панк, впоследствии — с элементами дэт- и гот-рока.

В первый состав Rubella Ballet вошли Сид Эйшен (, Flux of Pink Indians, ударные), Пит Фендер (, Fatal Microbes, гитара), Джем Стоун (, бас-гитара), а также Энни Энгзайети () и Уомбл (, вокал). Двое последних группу вскоре покинули, и вокалисткой стала Зилла Минкс (). В 1982 году из группы ушёл (в Omega Tribe) Питер Фендер, после чего гитаристы в Rubella Ballet сменялись неоднократно.

Rubella Ballet дебютировали в 1981 году выпущенным на кассете альбомом Ballet Bag, за которым последовал Ballet Dance EP (1982, оба — релизы Xntrix Records). Затем на Ubiquitous Records вышли At Last Its Play Time (1985) и If (1986), на Red Rhino Records — Cocktail Mix (1987), на Brave Records — At The End of The Rainbow (1990). Также на Brave вышел сборник Greatest Trips (1990), составленный из материала трех первых альбомов.

В 1991 году группа распалась, но в 2000 собралась вновь для участия в European Gathering (Милтон Кейнс), после чего продолжает выступать. Ядро коллектива составляют Сид и Зилла, к которым присоединяются приглашенные участники (в числе которых иногда появляется и Питер Фендер).

Дискография 
 Ballet Bag (1981, кассета)
 Ballet Dance (1982 #6 UK Indie Charts)
 42 % (1984, #10)
 At Last Its Playtime (1985, Ubiquitous)
 If (1986, Ubiquitous)
 Cocktail Mix — 1987 — Red Rhino Day Glo Five
 The Ballet’s Birthday Box (двойной альбом)
 At The End Of The Rainbow (1990, Brave)
 Greatest Trips (CD, 1990, Brave)
 Death Rock Daze (2007, UVP Productions)
 Nevermind the Day-Glo (2010, Overground)
 Planet Punk (2014, Overground)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Sinclair, Mick (1982) Rubella Ballet, Sounds, 1982

См. также 
 Rubella Ballet, 42F, live

Рок-группы Великобритании
Панк-рок-группы Великобритании
Анархо-панк-группы
Группы готик-рока Великобритании
Группы готик-рока